Тулунский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1926—1929 годах.

Тулунский округ был образован 28 июня 1926 года из Тулунского и части Зиминского уездов Иркутской губернии. Центром округа было назначено село (позднее — город) Тулун. Округ был разделён на 7 районов:

 Братский район. Центр — село Братск
 Зиминский район. Центр — город Зима
 Кимильтейский район. Центр — село Кимильтей
 Куйтунский район. Центр — село Куйтун
 Нижнеилимский район. Центр — село Нижне-Илимск
 Нижнеудинский район. Центр — город Нижнеудинск
 Тулунский район. Центр — село Тулун (с 1927 — город)

19 июня 1929 Тулунский округ был упразднён. Почти все его районы отошли к Иркутскому округу, а Нижнеудинский район — к Канскому.

Население округа в 1926 году составляло 222,1 тыс. человек. Из них русские — 75,9 %; белорусы — 14,0 %; украинцы — 4,4 %; татары — 1,5 %; чуваши — 1,0 %.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР
1920-е годы в Иркутской области
Появились в 1926 году в России
Административные единицы, образованные в 1926 году
Административные единицы, упразднённые в 1929 году